Le tournoi de tennis de Stanford est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1981 se dispute à Oakland du 9 au .

Andrea Jaeger remporte le simple dames. En finale, elle bat Virginia Wade, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosie Casals et Wendy Turnbull.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours 
Une première tête de série est exemptée de premier tour.

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Stanford
 Saison 1981 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1981
Compétition de tennis à Oakland (Californie)
Stanford
Sport en Californie en 1981
Tennis aux États-Unis en 1981
Tennis en février 1981